

Polacy 
 Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka – wolnomularka, redaktor naczelny i wydawca „Gazety Ubezpieczeniowej”
 Dorota Wysocka-Schnepf (ur. 1969) – dziennikarka
 Katarzyna Wysocka (ur. 1979) – siatkarka
 Katarzyna Wysocka (ur. 1987) – siatkarka
 Lidia Wysocka (1916–2006) – aktorka i piosenkarka
 Małgorzata Wysocka (ur. 1979) – kolarka, olimpijka z Aten 2004
 Marzena Wysocka (ur. 1969) – lekkoatletka, kilkukrotna mistrzyni Polski
 Stanisława Wysocka (1877–1941) – aktorka, reżyser teatralny i dyrektor teatrów
 Sylwia Wysocka (ur. 1962) – aktorka
 Adam Wysocki (1905–1977) – aktor, śpiewak
 Adam Wysocki (ur. 1974) – kajakarz, olimpijczyk, mistrz świata w K2 z 1994 i z 1999, wielokrotny Mistrz Polski
 Adam Witold Odrowąż-Wysocki (1924–2018) – prezydent Universala Framasona Ligo Polska, redaktor naczelny „Wolnomularza Polskiego”
 Antoni Wysocki (1872–1944) – powieściopisarz i dramaturg polski
 Antoni Wysocki (1884–1940) – żołnierz, powstaniec wielkopolski
 Jan Wysocki (1523–1560) – duchowny, sekretarz króla Zygmunta Augusta
 Jan Wysocki (ur. 1960) – artysta
 Józef Wysocki (1809–1873) – generał, uczestnik powstania listopadowego i styczniowego
 Józef Wysocki (ur. 1940) – biskup pomocniczy warmiński i elbląski
 Kacper Wysocki (1810–1850) – kompozytor
 Konrad Wysocki (ur. 1982) – koszykarz
 Marcin Wysocki (1860–1939) – generał brygady Wojska Polskiego
 Mikołaj Wysocki (1595–1650) – polski teolog kościoła ewangelicko-reformowanego
 Mirosław Wysocki (ur. 1941 r.) – polski lekarz
 Piotr Wysocki strona zawierająca listę osób o tym imieniu i nazwisku
 Piotr Wysocki (1797–1875) – pułkownik Wojska Polskiego, żołnierz powstania listopadowego, przywódca spisku podchorążych
 Piotr Wysocki (ur. 1936) – aktor
 Samuel Wysocki (1706–1771) – pijar, kaznodzieja
 Stanisław Wysocki (1805–1894) – polski inżynier
 Stanisław Wysocki (ur. 1949) – polski rzeźbiarz
 Szymon Wysocki (1542–1622) – jezuita, teolog, spowiednik królowej szwedzkiej Katarzyny Jagiellonki
 Szymon Wysocki (ur. 1968) – muzyk
 Wawrzyniec Wysocki (1795-?) – pedagog, rektor instytutu dla głuchoniemych w Warszawie
 Władysław Wysocki (ur. 1905) – porucznik obserwator balonowy Wojska Polskiego, zdobywca pucharu Gordona Bennetta oraz rekordzista Polski
 Włodzimierz Wysocki (1846–1894) – fotograf i poeta
 Wojciech Wysocki (ur. 1953) – polski aktor
 Wojciech Wysocki (ur. 1979) – polski judoka

Amerykanie 
 Ruth Wysocki (ur. 1957) – amerykańska lekkoatletka
 Jon Wysocki (ur. 1971) – amerykański perkusista

Białorusini 
 Alaksandr Wysocki (ur. 1953) – białoruski parlamentarzysta

Niemcy 
 Gisela von Wysocki (ur. 1940) – niemiecka pisarka i kompozytorka
 Lucian Wysocki (1899–1964) – niemiecki narodowy socjalista, członek NSDAP

Rosjanie 
 Włodzimierz Wysocki (1938–1980) – aktor, pieśniarz, poeta rosyjski

Miejscowość 

 Wysocki – część wsi Nowe Borza w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy

Zobacz też 
 kultura wysocka
 Wysocki – herb szlachecki
 Jezioro Wysockie
 Wzgórza Wysockie
 Wysokie
 Wysoki

Polskie nazwiska